Joseph Meyer (1796–1856) német könyvkiadó
 Joseph Meyer (1894–1987) amerikai dalszövegíró
 Joseph Meyer (?–?) svájci evezős, az 1928-as olimpián a versenyző csapat tagja